Andrzej Rokita (ur. 1959) – nadinspektor Policji
 Andrzej Rokita (ur. 1968) – polski teoretyk sportu, prof. dr hab., rektor Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 Andrzej Rokita – polski polityk i nauczyciel, naczelnik i prezydent Pruszkowa